Berchtold steht für:

 Berchtold (Adelsgeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht
 Berchtold (Unternehmen), deutsches Medizintechnik-Unternehmen

Berchtold oder Berchthold ist der Name folgender Personen:
 Berchthold I. (Schwaben) (9. Jh.), Pfalzgraf von Schwaben
 Berchtold I. († 1197), Heiliger und Abt, siehe Kloster Engelberg #Bekannte Mönche
 Berchthold V. (1160–1218), Herzog der Zähringer, siehe Berthold V. (Zähringen)
 Berchtold von Falkenstein († 1272), Abt von St. Gallen
 Berchtold von Kremsmünster († um 1326), auch Bernardus Noricus, Geschichtsschreiber

Berchtold ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Berchtold (1925–2019), Schweizer Historiker 
 Andreas Berchtold (1924–2015), österreichischer Politiker (ÖVP) 
 Conny Berchtold, Schweizer Marathonläuferin
 Dietmar Berchtold (* 1974), österreichischer Fußballspieler
 Edwin Berchtold (1892–1977), Schweizer Geodät
 Eleonore Berchtold-Ostermann (* 1947), österreichische Juristin und Richterin am Verfassungsgerichtshof
 Friedrich von Berchtold (1781–1876), böhmisch-österreichischer Arzt und Botaniker
 Friedrich Berchtold (1834–1883), Schweizer Politiker (Liberale)
 Gerold Berchtold (1920–2015), Schweizer Chirurg
 Hermann Berchtold (1899–nach 1945), deutscher SA-Gruppenführer

 Jacques Berchtold (* 1959), Schweizer Literaturwissenschaftler 
 Jean-Nicolas-Elisabeth Berchtold (1789–1860), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg
 Johann Berchtold (1862–1925), der „Maxvorstadt-Würger“, deutscher Serienmörder

 Joseph Berchtold (1897–1962), deutscher SA-Führer
 Karl Berchtold (1920–1993), deutscher Archivar und Historiker
 Klaus Berchtold (1939–2013), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Leopold Berchtold (1863–1942), österreichisch-ungarischer Politiker
 Manuela Berchtold (* 1977), australische Freestyle-Skiläuferin
 Max Berchtold (1916–1995), Schweizer Maschinenbauingenieur
 Meinrad Berchtold (* 1943), Schweizer Gerätturner
 Michael Klor-Berchtold, deutscher Botschafter und Diplomat
 Nicole Berchtold (* 1978), Schweizer Fernsehmoderatorin 
 Roger Berchtold (* 1989), Schweizer Unihockeyspieler
 Rudolf Berchtold (1919–2011), Schweizer Chirurg
 Ulrich Berchtold (1729–1794), Stiftsbibliothekar des Klosters St. Gallen
 Walter Berchtold (1906–1986), Schweizer Verwaltungsjurist
 Wilfried Berchtold (* 1954), österreichischer Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
 Berchtoldstag
 Berthold
 Perchtold